Курский областной краеведческий музей (официально — областное бюджетное учреждение культуры «Курский областной краеведческий музей», КОКМ) — историко-краеведческий музей, расположенный в городе Курск; был создан 14 марта 1903 года по инициативе курского губернатора, тайного советника Николая Гордеева — под названием «Историко-археологический и кустарный музей в память посещения города Курска императором Николаем II в 1902 году». Музей открылся 31 января 1905 года; к 1915 году располагал коллекцией из 10 тысяч экспонатов и библиотекой из 1000 единиц хранения. По данным на 2019 год, в фондах музея хранились свыше 181 тысячи экспонатов, включая коллекции бисера, фарфора, оружия, нумизматики, живописи, редкой книги, мебели и костюма. Музей — расположенный в здании, являющемся памятником архитектуры XIX века — разделён на три основных отдела: отдел природы, отдел истории дореволюционного периода, а также — отдел истории советского общества; сотрудничает с образовательными учреждениями Курска.

История

Филиалы 
В структуру Курского областного краеведческого музея входит 33 филиала:
 Музей «Водяная мельница»
 Музей «Курский соловей»
 Курчатовский краеведческий музей
 Историко-культурный центр «Коренная пустынь»
 Льговский краеведческий музей
 Мемориальный музей А.П. Гайдара
 Мемориальный музей Н.Н. Асеева
 Усадьба А. А. Фета
 Дом-музей писателя-фронтовика К.Д. Воробьева
 Музей партизанской славы «Большой Дуб»
 Беловский историко-этнографический музей
 Глушковский краеведческий музей
 Горшеченский краеведческий музей
 Дмитриевский краеведческий музей имени А.Ф. Вангенгейма
 Касторенский краеведческий музей
 Конышевский краеведческий музей
 Кореневский краеведческий музей
 Историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта»
 Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта»
 Литературный музей
 Музей Н.В. Плевицкой
 Мемориальный музей композитора Г. В. Свиридова
 Обоянский краеведческий музей
 Курский областной планетарий
 Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы
 Пристенский краеведческий музей
 Рыльский краеведческий музей
 Советский краеведческий музей
 Суджанский краеведческий музей
 Тимский краеведческий музей
 Фатежский краеведческий музей
 Щигровский краеведческий музей
 Военно-исторический музей «Юные защитники Родины»

См. также 
 Государственный архив Курской области
 Центральная городская библиотека (Курск)

Примечания

Литература 
 Курский областной краеведческий музей: путеводитель, 1973.

Ссылки 
 

Музеи Курска